Nyamigezi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyamigezi (vattendrag i Burundi, Bururi), 
 Nyamigezi (vattendrag i Burundi, Rutana), 

Robotskapade Burundiförgreningar